Карлос Лаббé (, 28 января 1977, Сантьяго) — чилийский писатель, сценарист, литературный критик, издатель.

Биография 
Закончил Католический университет в Сантьяго, защитил диплом по творчеству Онетти и магистерскую диссертацию по прозе Боланьо. Помимо прозы и литературной критики, писал песни, играл в поп-ансамблях. С 2010 вместе с женой живет в США (Нью-Джерси, а затем Нью-Йорк).

Произведения

Романы 
 Pentagonal: incluidos tú y yo, 2001 (гипертекстуальный роман, )
 Libro de plumas, Ediciones B, Chile, 2004
 Navidad y Matanza, Periférica, Cáceres, 2007 (пер. на нем. яз. 2010)
 Locuela (2009)
 Piezas secretas contra el mundo (2012)

Новеллы 
 Caracteres blancos, Sangría, 2010 (Periférica, 2011)

Сольные музыкальные альбомы 
 Doce canciones para Eleodora (2007)
 Monicacofonía (2008)
 Mi nuevo órgano (2011)

Признание 
Премия Национального книжного совета (2003). Премия Педро Сиенны за киносценарий (2008, ). В 2010 британский журнал Гранта назвал Лаббе среди наиболее интересных молодых авторов, пишущих по-испански ().

Ссылки 
 Краткая биография на сайте издательства Sangria
 Интервью, рецензии

Персоналии по алфавиту
Писатели Чили
Литературные критики Чили
Родившиеся в 1977 году
Родившиеся в Сантьяго